Luís Carlos Mello da Costa (Pelotas, 3 de setembro de 1947 — Pelotas, 1996) foi um pintor brasileiro.
Fez seus primeiros estudos com Domingos Caputo. Ingressou na Escola de Belas Artes de Pelotas em 1962. Graduou-se em pintura em 1967, recebendo a medalha Estímulo às Artes.

Em 1968, viajou para o Rio de Janeiro. Em 1969, cursou o ateliê livre do Museu de Arte Moderna, sob a orientação de Ivan Serpa. Após esse período, trabalhou em Salvador até 1982, quando retornou à Pelotas, ali montando seu ateliê de trabalho e participando de várias exposições.

Foi dos pintores pelotenses que maior produção deixaram nas últimas décadas, tendo sido, sem dúvida, um dos artistas mais reconhecidos em sua comunidade. O Museu de Arte Leopoldo Gotuzzo possui as obras Adolescência e Nu Feminino, datadas de 1989 e 1992, respectivamente, doadas pelo próprio artista.

Pintores do Rio Grande do Sul
Naturais de Pelotas
Mortos em 1996